Rywalizacja mężczyzn w narciarskim slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na torze Pick'n'Shovel Slopestyle. Kwalifikacje rozegrano 5 lutego o 10:00, z kolei finał odbył się 6 lutego 2019 roku o 14:45. Złoty medal wywalczył Brytyjczyk James Woods, który wyprzedził Birka Ruuda z Norwegii oraz Nicka Goeppera z USA.

Kwalifikacje

Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019